Шишкино — село в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр Шишкинского сельсовета.

История 
Основано в 1705 г. В 1928 году деревня Шишкина состояла из 110 хозяйств. В административном отношении являлось центром Шишкинского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
В 1928 году основное население — мордва.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района